Příjmení Alexy nosí více osobností:

 Gustav Alexy (1832–1880) – slovensko-americký evangelický duchovní, pedagog a misionář
 Janko Alexy (1894–1970) – slovenský spisovatel, malíř a publicista
 Karol Edmund Alexy (1823–1880) – slovenský sochař

Slovenská příjmení